Лоте Веинтиуно има више значења:

 Лоте Веинтиуно (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лоте Веинтиуно (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику